Charles Montagu peut se référer à :

 Charles Montagu (1661-1715),  comte d'Halifax, homme politique anglais ;
 Charles Montagu (v. 1662-1722),  duc de Manchester, diplomate britannique ;
 Charles Montagu (1658-1721), député de Durham et homme d'affaires britannique ;
 Charles Montagu-Scott (1772-1819),  duc de Buccleuch et  de Queensberry, homme politique britannique.

Voir aussi 
 Montagu (homonymie)
 Charles Montagut (1818-1873), un militaire puis négociant et homme politique français.